Název Červený Újezd má více sídel:
 Červený Újezd (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 Červený Újezd (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ
 Červený Újezd (hrad) – historizující skanzen u obce

 Červený Újezd (Hrobčice) – část obce Hrobčice v okrese Teplice
 Červený Újezd (Zbůch) – část obce Zbůch v okrese Plzeň-sever
 podobné názvy
 Červený Újezdec